IPV steht für:

 Immissionspumpversuch, einem hydrogeologischen Feldversuch
 Inaktivierte Poliomyelitis-Vakzine, der Impfstoff gegen Poliomyelitis
 Independent-Private-Value - Model (Auktionstheorie)
 Individuelle Prämienverbilligung, ein Begriff aus dem Umfeld der Krankenkassen
 Individueller Personenverkehr, siehe Individualverkehr
 Industrie-Pensions-Verein e.V.
 Industrieverband Papier- und Folienverpackung, Interessenvertretung der Unternehmen und Zulieferfirmen der Verpackungsindustrie mit Sitz in Frankfurt am Main
 Infektiöse Pustulöse Vulvovaginitis, eine Geschlechtskrankheit, siehe auch Vulvovaginitis
 Institut für Photovoltaik im Forschungszentrum Jülich
 Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Rostock
 Integrierte polizeiliche Vorgangsbearbeitung
 Interdisziplinäre Projekte als Vertiefungsmodul an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
 Internationale Posaunenvereinigung mit Sitz in Karlsruhe, deutschsprachige Abteilung der International Trombone Association mit Sitz in den USA, siehe Posaunenchor
 Internationale Psychoanalytische Vereinigung, der von Sigmund Freud gegründete Weltverband der Psychoanalyse
 IP-Verteiler (Filesharing)
 Ippen & Pretzsch Verlag GmbH, eine Tochter der Münchener Zeitungs-Verlag GmbH & Co. KG
 Islandpferdevereinigung der Schweiz mit Sitz in Chur

IPv steht für:

 Internet Protocol version X, zum Beispiel IPv4 oder IPv6

IPV